Черепашинці:
 Черепашинці — село в Україні, Вінницька область
 Черепашинці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці